142 rok naszej ery
 142 rok przed naszą erą
 142 liczba naturalna
 galaktyka NGC 142
 planetoida (142) Polana
 gwiazda HD 142 
 planeta HD 142 b obiegająca tę gwiazdę
 droga wojewódzka nr 142
 linia kolejowa nr 142
 Sonet 142 Williama Shakespeare'a
 Psalm 142
 142 eskadra myśliwska
 142 Pułk Piechoty
 142 Pułk Piechoty (7 Badeński) – pułk piechoty niemieckiego okresu Cesarstwa Niemieckiego
 142 Zwienigorodzki Pułk Piechoty – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego